

Religion 
Agnus Dei fait en premier lieu référence à :
 Agnus Dei, une expression latine signifiant L'Agneau de Dieu, qui est une prière et une partie de la messe dans la liturgie chrétienne ;

On appelle de plus dans la religion chrétienne :
 un Agnus Dei, une représentation d'un agneau portant une croix ;
 un Agnus Dei, un médaillon de cire béni par le pape ;
 un Agnus Dei, un objet religieux également appelé osculatoire.

Agnus Dei dans les arts

Peinture 
 Agnus Dei, un tableau de Francisco de Zurbarán peint vers 1635-1640.

Musique religieuse chrétienne 
 Agnus Dei, un chant religieux de la liturgie catholique :
 un chant grégorien du Moyen Âge ;
 une partie de la messe musicale dans de nombreuses œuvres de musique baroque, classique, romantique et moderne.

Cinéma 

 Agnus Dei, film de Miklós Jancsó sorti en 1971 ;
 Agnus Dei, film de Lucia Cedrón sorti en 2008 ;
 Agnus Dei, titre anglais de Les Innocentes, film d'Anne Fontaine sorti en 2016 au cinéma.

Homonymie de titre